Чемпионат Европы по мини-футболу 2001 — прошёл с 22 февраля по 28 февраля 2001 года в Москве. Чемпионом стала сборная Испании, обыгравшая в финале сборную Украины.

Участники 
В результате отборочного раунда на Чемпионат Европы 2001 квалифицировались следующие команды:
  Испания
  Италия
  Нидерланды
  Польша
  Россия (чемпион Евро-1999; хозяева, без отбора)
  Чехия
  Хорватия
  Украина

Ход турнира

Групповой этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

Полуфиналы

Матч за 3 место

Финал

Ссылки 
 Чемпионат Европы 2001 на официальном сайте УЕФА

2001
мини-футбол
Международные спортивные соревнования в Москве
Международные соревнования по мини-футболу в России
Февраль 2001 года
2001 год в Москве
Спорт в России в 2001 году
Чемпионаты Европы в России